Kwiek ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Kwiek (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Andrzej Kwiek (1916–1953), polnischer Astronom
 Dawid Kwiek (* 1988), kanadisch-polnischer Fußballspieler
 Marcos Kwiek (* 1967), brasilianischer Volleyballtrainer
 Pawel Kwiek (* 1951), polnischer Kameramann